Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2005, classée en catégorie , se dispute du 13 au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Vera Dushevina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2005
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2005
Tennis en juin 2005